Sabata steht für:
 Sabata, eine  Figur des Italo-Western
 die antike Hauptstadt des Hadramaut, siehe Schabwa
 Sabata (Film), ein Film von Gianfranco Parolini (1969)

Sabata oder Šabata ist der Familienname folgender Personen:
 Jaroslav Šabata (1927–2012), tschechoslowakischer Dissident 
 Victor de Sabata (1892–1967), italienischer Dirigent und Komponist
 Xavier Sabata (* 1976), katalanischer Opernsänger (Countertenor) und Schauspieler

Siehe auch:
 Sabatha
 Sabbatha